Die 54. Rallye Katalonien war der 12. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 25. bis zum 28. Oktober 2018, es waren insgesamt 18 Wertungsprüfungen (WP) geplant und davon wurden 17 gefahren.

Bericht 
Der neunfache Weltmeister Sébastien Loeb (Citroën) hatte die Rallye Katalonien gewonnen vor dem amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier (M-Sport Ford). Loeb hatte nach 18 Wertungsprüfungen nur gerade 2,9 Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger. Er kam für drei WM-Läufe zurück in die Rallye-Weltmeisterschaft und siegte wieder zum ersten Mal seit der Rallye Argentinien 2013. Dritter wurde Elfyn Evans (M-Sport Ford), der bei der letzten WP Thierry Neuville (Hyundai) noch vom Siegerpodest verdrängte.

Die Rallye Spanien 2018 verlief außerordentlich spannend, denn bis zum Schluss war der Kampf um den Sieg sowie die Podestplatzierungen offengeblieben. Nach 15 von 18 Wertungsprüfungen waren am letzten Renntag die besten sechs Fahrer nur durch 14,6 Sekunden voneinander getrennt. Loeb hatte sich vor der ersten sonntäglichen WP als einziger Pilot harte Reifen aufziehen lassen. Da die Strassen nach Regenfällen stärker als von den meisten Fahrern erwartet abgetrocknet hatten, erwies sich das als eine gute Wahl. Mit den schnellsten Zeiten bei den WP 15 und 16 ging der Franzose in Führung, doch durch einen kleinen Fahrfehler in der 17. WP verlor er einige Sekunden und Ogier kam noch bis auf 3,6 Sekunden heran.

Eine unglückliche Rallye hatte Toyota. Nach einer guten Leistung am Freitag lag Ott Tänak am Samstag in Führung. Nach einem Reifenschaden verlor er über eineinhalb Minuten. Tänak kam als Sechster ins Ziel und gewann die fünf Zusatzpunkte für die Powerstage. Bei 23 Punkten Rückstand auf Ogier waren seine Titelchancen beim letzten WM-Lauf 2018 in Australien auf ein Minimum geschrumpft. Auch Teamkollege Jari-Matti Latvala fehlte das Rennglück. Nach zwei WP-Bestzeiten am Freitag fing sich der Finne einen Reifenschaden ein. Danach kämpfte sich Latvala zurück an die Spitze und übernahm am Samstagnachmittag die Gesamtführung. Bei der vorletzten WP hatte Latvala erneut einen platten Reifen, womit der Sieg weg war.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 70 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Katalonien: https://www.rallyracc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2018